L4, L-4 ou L04 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS L4, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Piper L-4, une des dénominations de l'avion Piper Cub durant la Deuxième Guerre mondiale.

Informatique 
 Micronoyau L4 en informatique.

Mécanique 
 L4, un moteur avec quatre cylindres en ligne.

Musique 
 Gibson L-4, une gamme de guitares fabriquées par Gibson Guitar Corporation.

Photographie 
 Nikon Coolpix L4, un appareil photographique numérique de Nikon.

Sciences

Anatomie 
 L4, la quatrième vertèbre lombaire.

Astronomie 
 L4, le quatrième point de Lagrange (noté ).

Médecine 
 Classe ATC L04, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Lymphadénite aiguë (L04), d'après la Classification internationale des maladies.

Métallurgie 
 L4, un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Transports

Aviation 
 .

Métro 
 Ligne L4 du métro de Barcelone.

Train 
 Ligne L4 du Léman Express à Genève.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres